Die KEB Hana Bank • Incheon Airport Korea Open 2017 waren ein Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2017, das vom 18. bis 24. September in Seoul stattfand. Das Hartplatzturnier der Kategorie International wurde parallel zu den Toray Pan Pacific Open 2017 in Tokio und den Guangzhou International Women’s Open 2017 ausgetragen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Seoul